Aparima bezeichnet in Neuseeland
 auf Māori den Ort Riverton/Aparima
 einen weiteren Ort in der Region Southland nördlich von Riverton/Aparima, siehe Aparima (Southland)
 den Fluss Aparima River